Żarki est le nom :
 de la gmina de Żarki, dans le powiat de Myszków, dans la voïvodie de Silésie,
 de la ville de Żarki, chef-lieu de cette gmina,
 du village de Żarki, dans la voïvodie de Petite-Pologne.